Quantizzazione – in elettronica indica il processo di conversione di un segnale a valori continui in uno a valori discreti. 
Quantizzazione – in meccanica quantistica si parla di quantizzazione di una grandezza fisica quando questa può assumere solo valori discreti.